En raison de sa situation stratégique, le site des Thermopyles a été le théâtre de six batailles dont cinq ont été gagnées par les armées voulant forcer le passage :
 la bataille de 480 av. J.-C., la plus célèbre, pendant la seconde guerre médique, opposent les défenseurs grecs menés par Léonidas  aux Perses de Xerxès  qui finissent par passer ;
 la bataille de 353 av. J.-C. oppose les Athéniens à Philippe II de Macédoine, qui la gagne ;
 la bataille de 279 av. J.-C. oppose les Grecs aux Celtes de la Grande Expédition, qui sont repoussés (mais n'en pilleront pas moins le sanctuaire de Delphes) ;
 la bataille de 191 av. J.-C. oppose les troupes séleucides d’Antiochos III aux légions de la République romaine, victorieuses ;
 la bataille de 254 ap. J.-C. (date incertaine), pendant la crise de l'Anarchie militaire, oppose les Grecs (sujets romains) à une coalition de peuples germaniques et daciques ;
 la bataille de 1941 oppose les Alliés (ici néo-zélandais et australiens) aux Allemands, victorieux dans le cadre de la bataille de Grèce durant la Seconde Guerre mondiale.

La Bataille des Thermopyles est un péplum, film américain de Rudolf Mayer sorti en 1962, évoquant de la bataille de .

Notes et références